Tscherwjakow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Tscherwjakow (* 1965), sowjetischer Eishockeytorwart
 Denis Wladimirowitsch Tscherwjakow (* 1970), russischer Eishockeyspieler
 Fjodor Andrejewitsch Tscherwjakow (* 1993), russischer Tennisspieler
 Georgi Sergejewitsch Tscherwjakow (* 1990), russischer Skispringer
 Jewgeni Weniaminowitsch Tscherwjakow (1899–1942), sowjetischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Sergei Wassiljewitsch Tscherwjakow (* 1959), sowjetischer Nordischer Kombinierer